Агач-киши («меша адам», буквально «человек дерева» или «лесной человек») — персонаж балкарской и азербайджанской мифологии. В мифах балкарцев и азербайджанцев духи, живущие в горных лесах. Их представляли в образе волосатых существ обоих полов, имеющих промежуточный между обезьяной и человеком облик, с резким неприятным запахом. Считалось, что в поисках пищи агач-киши наведываются под покровом ночи в сады и огороды, надевая при этом на себя выброшенную людьми одежду. По мнению некоторых исследователей, образ агач-киши является вариантом расхожей легенды о «снежном человеке».

См. также 
 Гульябани

Примечания

Источники 
 «Азербайджанские сказки, мифы, легенды». Библиотека азербайджанской литературы в 20-ти томах. Азербайджанское Государственное Издательство. Баку, 1988 год.
 «Азербайджанские народные сказки». Издательство Изограф, Изографус Издательство, 2004 год.
 Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.
 Мифы народов мира./ Под ред. С. А. Токарева. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — т.1 — 671 с.
 ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МИФОЛОГИИ. Шабанова Шахназ Гилаловна. Махачкала 2004 г.
 Фарид Алекперли. Тысяча и один секрет Востока, т. II, c.9

Азербайджанская мифология
Духи леса
Мифические существа в тюркской мифологии
Криптиды-гуманоиды